Grivas ist der Familienname folgender Personen:

 Efstratios Grivas (* 1966), griechischer Schachspieler und -trainer
 Georgios Grivas (1898–1974), griechisch-zypriotischer Widerstandskämpfer, Anführer der EOKA
 Ioannis Grivas (1923–2016), griechischer Politiker und Ministerpräsident
 Theodoros Grivas (1797–1862), neugriechischer Heerführer und Politiker

Grivas ist ferner der okzitanische Name der französischen Gemeinde Grives